Banff and Buchan steht für:

 Banff and Buchan (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Banff and Buchan (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Banff and Buchan (Distrikt), von 1975 bis 1996 ein District der schottischen Region Grampian